Кевóрков () — фамилия армянского происхождения (русифицированная форма фамилии Геворгян). Известные носители:

 Кеворков, Борис Саркисович (1932—1998) — советский государственный и партийный деятель, первый секретарь Нагорно-Карабахского обкома КПСС (1973—1988).
 Кеворков, Ваграм Борисович (род. 1938) — армянский советский писатель, режиссёр-постановщик, актёр, журналист.
 Кеворков, Виталий Александрович (1937—2022) — советский и российский композитор, заслуженный деятель искусств Российской Федерации (1996).
 Кеворков, Вячеслав Ервандович (1924—2017) — генерал-майор КГБ, публицист.
 Кеворков, Илья Гайкович (1914—1977) — советский партийный и общественный деятель, основоположник зарубежного туризма в Армении.
 Кеворков, Сергей Никитич (1886—1951) — советский артист балета и балетмейстер.
 Кеворков, Степан Агабекович (1903—1991) — армянский советский актёр и кинорежиссёр.

 Кеворкова, Надежда Витальевна (род. 1958) — российский журналист и обозреватель, писатель.